Tramandaí, folyó Brazíliában
 Tramandaí, község Brazíliában, a Tramandaí folyó partján